CEP, Cep nebo cep může znamenat:

Zkratky 
 Centrum pro ekonomiku a politiku 
 Centrum evropského projektování 
 Circular Error Probable nebo Circular Error Probability – veličina měřící přesnost střel, balistických raket a jiných zbraňových systémů
 Communications, Energy & Paperworkers – kanadský syndikát komunikací, energie a administrativy

Slova 
 cep – zemědělský nástroj na mlácení obilí
 Cep (okres Jindřichův Hradec) – obec na Třeboňsku
 Cep (rybník), Cep I., Cep II., rybníky ve východní části území obce Cep na Třeboňsku, při levém (západním) břehu Lužnice

Související články 
 čep